84 км, 84-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 816670

Россия 
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 863030
 84 км (платформа КЖД, Башкортостан) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 652246
 84 км (платформа КЖД, Самарская область) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 644358
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 189335
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 218824
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская	область). Код 069241
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609354
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 536914
 84 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 827212

Украина 
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская	область). Код 414134.